Komitet Wyzwolenia Narodowego może odnosić się do różnych narodowych ruchów oporu z czasów II wojny światowej:

 Francuski Komitet Wyzwolenia Narodowego — z siedzibą w Londynie, francuski rząd na uchodźstwie powołany 3 czerwca 1943 r
 Włoski Komitet Wyzwolenia Narodowego — polityczna organizacja patronacka założona 9 września 1943 r.
 Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego — organ zarządzający powołany 22 lipca 1944 r. przez wspieranych przez Sowietów polskich komunistów